El príncipe Alberto, duque de Schleswig-Holstein (26 de febrero de 1869 - 27 de abril de 1931), fue nieto de la reina Victoria. Hijo de la princesa Elena del Reino Unido y de su esposo, el príncipe Cristián de Schleswig-Holstein. Él fue Jefe de la Casa de Oldemburgo y también duque de Augustemburgo y duque de Schleswig-Holstein entre 1921-1931.

Carrera militar 
El príncipe Alberto se educó en Cumberland Lodge en Windsor Great Park. Al igual que su hermano mayor, el príncipe Cristián Víctor de Schleswig-Holstein, Alberto estaba destinado a la carrera militar. Sin embargo, mientras que Cristián Víctor servía en el Ejército Británico, Alberto sirvió en el Ejército Prusiano, alcanzando el grado de teniente coronel en la 3º Guardia de Ulanos. Durante la Primera Guerra Mundial fue exento del servicio contra los británicos por el emperador de Alemania, Guillermo II, estando durante la guerra en Berlín en el personal del Gobernador de la Ciudad.

Ducado 
En 1921, el príncipe sucedió como Jefe de la Rama de Schleswig-Holstein-sonderburg-Augustemburg de la Casa de Schleswig-Holstein a su primo el duque Ernesto Gunter de Schleswig-Holstein. Esta era de la rama mayor de la Casa de Oldemburgo, a la que el duque de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glucksburg, el rey de Dinamarca, el rey de Noruega, el rey de los Helenos, el gran duque de Oldemburgo y la Familia Imperial Rusa pertenecían.

Sucesión 
Como duque de Schleswig-Holstein y Jefe de la Casa de Oldemburgo, el duque Alberto fue sucedido por su primo lejano, el duque de Flensburg Federico Fernando de Schleswig-Holstein.

Descendencia 
A pesar de que nunca se casó, Alberto tuvo una hija, Valeria María de Schleswig-Holstein. Nacida el 3 de abril de 1900 en Liptovský Mikuláš, Hungría, Austria-Hungría, inmediatamente después de su nacimiento fue puesta a cargo de Anna Rosenthal y su esposo, Rubin Schwalb, de origen judío. El 15 de abril de 1931, poco antes de su muerte, Alberto le escribió admitiéndole su paternidad. Después de esto, el 12 de mayo, cambió su apellido de "Schwalb", nombre de su familia adoptiva, a "zu Schleswig-Holstein".

El 28 de junio de 1925, en Viena, Valeria María (en ese entonces simplemente hija de la familia Schwalb) se casó con el abogado Ernst Johann Wagner, pero se divorció el 14 de febrero de 1938, sin dejar hijos, siendo anulado formalmente el 4 de octubre de 1940 en Salzburgo. Cuando tenía la intención de volverse a casar, llegó a ser importante restablecer su paternidad, ya que las leyes nazis prohibían el matrimonio entre judíos y arios. Esto lo hizo con la ayuda de sus tías, la princesa Elena Victoria de Schleswig-Holstein y la princesa María Luisa de Schleswig-Holstein, que firmaron una declaración que acreditaba su linaje paterno, el 26 de julio de 1938, oficialmente reconocido.

En Berlín-Charlottenburg, el 15 de junio de 1939, se casó civilmente con el príncipe Engelbert-Carlos, décimo duque de Arenberg y, después de la anulación de su primer matrimonio, se casó religiosamente en Munster cerca de Westfalia, el 9 de octubre de 1940. Al igual que en su primer matrimonio, tampoco tuvo hijos. Valeria María murió en Mont-Baron, Niza, Francia, el 14 de abril de 1953, en un aparente suicidio. Ella nunca llegó a conocer la identidad de su verdadera madre.

Últimas investigaciones y los documentos de adopción de la familia Schwalb demostraron que ella era hija de la baronesa Bertha Marie Madeleine de Wernitz (nacida el 17 de agosto de 1868 en Berlín), una noble prusiana que murió el 4 de abril de 1900 en Liptovský Mikuláš, a consecuencia del parto.

Títulos y tratamientos 
 1869-1917: Su Alteza el príncipe Alberto de Schleswig-Hostein.
 1917-1921: Su Alteza el príncipe Alberto.
 1921-1931: Su Alteza el duque de Schleswig-Hostein.

Ancestros

Referencias 

Duques de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg
Casa de Augustenburg